Ljubomir Maksimović (ur. 27 listopada 1938 w Skopju) – serbski historyk, mediewista, bizantynolog.

Życiorys 
Absolwent Uniwersytetu w Belgradzie (licencjat 1961, magisterium w 1965), doktorat tamże w 1971 roku. Od 1961 związany z tą uczelnią. 
W latach 1978-1980 był prezesem Stowarzyszenia Serbskich Historyków. W okresie 1994-1996 był dziekanem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Belgradzie. Od 1996 roku jest wiceprezesem Association Internationale des Études Byzantines. Od 1998 dyrektor Instytutu Bizantynologicznego Serbskiej Akademii Nauk. Był visiting profesor w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu, Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem, Uniwersytetu w Kolonii, Uniwersytetu Kreteńskiego. Jest członkiem Serbskiej Akademii Nauk.

Publikacje 
 The Historical Atlas of Eastern and Western Christian Monasticism, Liturgical Pr, 2003.
 Град у Визатији: Огледи о друштву позновизантијског доба, Плато, 2003.
 The Byzantine Provincial Administration Under the Paloiologoi, Adolf Hakkert, 1988.

Publikacje w języku polskim 
 Serbia: władza i organizacja życia społecznego [w:] Świat Bizancjum, t. 3: Bizancjum i jego sąsiedzi 1204-1453, pod redakcją Angeliki Laiou, Cécile Morisson, przeł. Andrzej Graboń, Kraków: Wydawnictwo WAM 2014, s. 357-377.

Bibliografia 
 http://www.byzinst-sasa.rs/
 https://www.sanu.ac.rs/clan/maksimovic-ljubomir/

Absolwenci Uniwersytetu Belgradzkiego
Serbscy bizantynolodzy
Serbscy historycy
Serbscy mediewiści
Urodzeni w 1938
Ludzie urodzeni w Skopju